Бе́лая ле́ди:
 Белая леди (коктейль)
 Белая леди (привидение)
 Белая леди (фреска)